

Фоулі — місто, штат Алабама
 Фоулі — місто, штат Міннесота
 Фоулі — місто, штат Міссурі

Див. також 
 Фолі